Als Europameisterschaft 2003 oder EM 2003 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 2003 stattfanden:

 Biathlon-Europameisterschaften 2003 in Forni Avoltri (Italien)
 Baseball-Europameisterschaft 2003 in den Niederlanden
 Basketball-Europameisterschaft 2003 in Schweden
 Basketball-Europameisterschaft der Damen 2003 in Griechenland
 Bob-Europameisterschaft 2003 in Winterberg (Deutschland)
 Crosslauf-Europameisterschaften 2003 in Edinburgh (Großbritannien)
 Curling-Europameisterschaft 2003 in Courmayeur (Italien)
 Dreiband-Europameisterschaft 2003 in Göynük (Türkei)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 2003 in Malmö (Schweden)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 2003 in Heerenveen (Niederlande)
 Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2003 in Arnreit (Österreich)
 U-21-Faustball-Europameisterschaft 2003 in Ludwigshafen-Oppau (Deutschland)
 U-18-Faustball-Europameisterschaft der Frauen 2003 Bozen (Italien)
 Fechteuropameisterschaften 2003 in Bourges (Frankreich)
 U-17-Fußball-Europameisterschaft 2003 in Portugal
 U-19-Fußball-Europameisterschaft 2003 in Liechtenstein
 U-19-Fußball-Europameisterschaft der Frauen 2003 in Deutschland
 Futsal-Europameisterschaft 2003 in Castel Morrone und Aversa (Italien)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 2003 in Loutraki (Griechenland)
 U-18-Handball-Europameisterschaft der Männer 2003 in der Slowakei
 U-17-Handball-Europameisterschaft der Frauen 2003 in Russland
 Feldhockey-Europameisterschaft der Herren 2003 in Barcelona (Spanien)
 Feldhockey-Europameisterschaft der Damen 2003 in Barcelona (Spanien)
 Hallenhockey-Europameisterschaft der Herren 2003 in Santander (Spanien)
 IISHF Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2003 in Doncaster (Großbritannien)
 IISHF Junioren-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2003 on Doncaster (Großbritannien)
 IISHF Frauen-Inline-Skaterhockey-Europameisterschaft 2003 in Essen (Deutschland)
 Inline-Speedskating-Europameisterschaften 2003 in Padua und Abano Terme (Italien)
 Judo-Europameisterschaften 2003 in Düsseldorf (Deutschland)
 Karate-Europameisterschaft 2003 in Bremen (Deutschland)
 Leichtathletik-U23-Europameisterschaften 2003 in Bydgoszcz (Polen)
 Europameisterschaften im Modernen Fünfkampf 2003 in Ústí nad Labem (Tschechien)
 Motorrad-Europameisterschaft 2003
 Poolbillard-Europameisterschaft 2003 in Białystok (Polen)
 Poolbillard-Jugendeuropameisterschaft 2003 in Harkány (Ungarn)
 Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 2003 in Riesa (Deutschland)
 Ringer-Europameisterschaften 2003 in Belgrad (Serbien und Montenegro) und Riga (Lettland)
 Naturbahnrodel-Junioreneuropameisterschaft 2003 in Kreuth (Deutschland)
 Europäische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2003 in Plowdiw (Bulgarien)
 Kurzbahneuropameisterschaften 2003 in Dublin (Irland)
 Shorttrack-Europameisterschaften 2003 in Sankt Petersburg (Russland)
 Skeleton-Europameisterschaft 2003 in St. Moritz (Schweiz)
 Europameisterschaft im Skibergsteigen 2003 im Tatra-Gebirge (Slowakei)
 EBSA-Snookereuropameisterschaft 2003 Bad Wildungen (Deutschland)
 EBSA U19-Snookereuropameisterschaft 2003 in Riga (Lettland)
 Squash-Mannschaftseuropameisterschaft 2003 in Nottingham (Großbritannien)
 Tischtennis-Europameisterschaft 2003 in Courmayeur (Italien)
 Tourenwagen-Europameisterschaft 2003
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 2003 in Ankara (Türkei)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 2003 in Berlin, Karlsruhe und Leipzig (Deutschland)
 Beachvolleyball-Europameisterschaft 2003 in Alanya (Türkei)
 Wasserball-Europameisterschaft 2003 in Kranj (Slowenien)
 Wildwasserrennsport-Europameisterschaften 2003 in Karlsbad (Tschechien)

!Europameisterschaft 2003
2003